Slovo stínka může mít více různých významů:

v zoologii
Stínka je české označení několika rodů korýšů stejnonožců:
Androniscus 
Ligidium – např. stínka mokřadní (Ligidium hypnorum)
Oniscus – např. stínka zední (Oniscus asellus)
Porcellio – např. stínka obecná (Porcellio scaber)
Trachelipus – např. stínka lesní (Trachelipus ratzeburgii)
 stínka, stinka – západomoravské nářeční označení pro štěnici

v architektuře
 stínka – součást hradby (zuby)

Reference